Ação (direito)
 Ação (finanças)
 Ação (física)
 Ação efetiva — na mecânica quântica, expressão modificada para a  ação
 Ação (arma de fogo)
 Ação (programa de televisão)
 Filme de ação — gênero cinematográfico
 Jogo eletrônico de ação — gênero de jogos eletrônicos
 Ação (filosofia)
 Ação (matemática)
 Ação (psicologia)
 A Semana em Ação — também conhecida como Ação, antiga revista brasileira de esportes e lazer

Desambiguação